Peucedanum altissimum är en flockblommig växtart som beskrevs av René Louiche Desfontaines. Peucedanum altissimum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
altissimum